Белла́нж () — коммуна на северо-востоке Франции, регион Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель. Относится к  кантону Шато-Сален.

Географическое положение 						
Белланж расположен в 38 км к юго-востоку от Меца. Соседние коммуны: Ашен и Моранж на северо-востоке, Певанж на востоке, Риш на юго-востоке, Дален и Ваннкур на юго-западе, Шато-Бреэн и Бреэн на западе, Виллер-сюр-Нье и Мартий на северо-западе.

История 	
 В 1274 году деревня носила название Биланж (Bilange).
 Беланж был одним из важных центров тамплиеров, где они находились под защитой герцогов Лотарингии. Тамплиеры соорудили здесь церковь в романском стиле.
 До XVI века коммуна относилась к аббатству де Нёмюнстер, затем принадлежала графам Нассау и к XVII веку перешла коллегии Сент-Этьен-де-Вик.
 В XIX веке наблюдалось постепенное угасание коммуны.

Демография 						
По переписи 2007 года в коммуне проживало 55 человек.

Достопримечательности 	
 Следы древнеримского тракта и галло-романской культуры.
 Бывший дом тамплиеров.
 Церковь Сен-Марсель, 1753 года.

Примечания

Ссылки 						
 Национальный институт статистики